Титул Людовик (Людвіг) VII мали деякі європейські правителі: 

 Людовик VII Молодий (1120 — 1180) — король Франції з 1137 (династія Капетингів). 
 Людвіг VII Бородатий (ок. 1368 — 1447) — герцог Баварсько-Ингольштадтский з 1413.
 Людвіг VII (ландграф Гессен-Дармштадта) (1658 — 1678) — ландграф Гессен-Дармштадта 1678.

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VIII
 Людовик IX
 Людовик X